Il singolare del San Diego Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Conchita Martínez era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Kimiko Date.

Kimiko Date ha battuto in finale 3–6, 6–3, 6–0  Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
  Conchita Martínez (semifinali)
  Jana Novotná (semifinali)
  Kimiko Date (campionessa)

 Gabriela Sabatini (quarti di finale) 
 Karina Habšudová (secondo turno) 
 Ai Sugiyama (secondo turno) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

San Diego Open 1996